Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1951 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 25 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Shirley Fry et Doris Hart battent Louise Brough et Margaret Osborne duPont en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1951
Wimbledon Double dames
Sport en Angleterre en 1951
Juin 1951
Juillet 1951